Mustos István (1931–2008) amerikai piarista szerzetes
 Mustos István nemesvámosi helytörténész